Ро́сицький () — чеське прізвище
 Богумир Росицький (1922—2002) — чехословацький і чеський зоолог
 Їржі Росицький ( 1980) — чеський футболіст
 Їржі Росицький ( 1948) — чеський футболіст, батько Їржі та Томаша Росицьких
 Томаш Росицький ( 1977) — чеський футболіст